Jermolino (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Jermolino, Kleinstadt in der Oblast Kaluga
 von Dörfern:
 Jermolino (Iwanowo, Furmanow), in der Oblast Iwanowo, Rajon Furmanow
 Jermolino (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo, Rajon Iwanowo
 Jermolino (Jaroslawl, Borissoglebski), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Borissoglebski
 Jermolino (Jaroslawl, Ljubim), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Ljubim
 Jermolino (Jaroslawl, Pereslawl), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Pereslawl
 Jermolino (Jaroslawl, Rybinsk), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Rybinsk
 Jermolino (Kostroma, Antropowo), in der Oblast Kostroma, Rajon Antropowo
 Jermolino (Kostroma, Bui), in der Oblast Kostroma, Rajon Bui
 Jermolino (Leningrad), in der Oblast Leningrad
 Jermolino (Moskau, Dmitrow), in der Oblast Moskau, Rajon Dmitrow
 Jermolino (Moskau, Istra), in der Oblast Moskau, Rajon Istra
 Jermolino (Moskau, Leninski), in der Oblast Moskau, Rajon Leninski
 Jermolino (Moskau, Solnetschnogorsk), in der Oblast Moskau, Rajon Solnetschnogorsk
 Jermolino (Moskau, Taldom), in der Oblast Moskau, Rajon Taldom
 Jermolino (Nischni Nowgorod, Lyskowo), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Lyskowo
 Jermolino (Nischni Nowgorod, Scharanga), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Scharanga
 Jermolino (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod, Rajon Nowgorod
 Jermolino (Nowgorod, Okulowka), in der Oblast Nowgorod, Rajon Okulowka
 Jermolino (Omsk), in der Oblast Omsk
 Jermolino (Perm), in der Region Perm
 Jermolino (Pskow), in der Oblast Pskow
 Jermolino (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Jermolino (Twer, Firowo), in der Oblast Twer, Rajon Firowo
 Jermolino (Twer, Maksaticha), in der Oblast Twer, Rajon Maksaticha
 Jermolino (Wladimir), in der Oblast Wladimir
 Jermolino (Wologda, Grjasowez), in der Oblast Wologda, Rajon Grjasowez
 Jermolino (Wologda, Tschagodoschtscha), in der Oblast Wologda, Rajon Tschagodoschtscha
 Jermolino (Wologda, Ustje-Kubenskoje), in der Oblast Wologda, Rajon Ustje-Kubenskoje
 Jermolino (Wologda), in der Oblast Wologda, Rajon Wologda

sowie von:
 Bahnhof Jermolino, Bahnhof bei Jermolino (Oblast Iwanowo, Rajon Iwanowo)